Stayin' Alive – singolo dei Bee Gees del 1977
 Stayin' Alive (Oi! Version) – EP degli Anal Cunt del 1995
 Stayin' Alive – album dei Jackyl del 1998

Pagine correlate 
 Staying Alive (disambigua)